Семён Фёдорович Безрук (17 апреля 1899 года — 13 января 1955 года) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии (1941), участник Гражданской, советско-польской, советско-финской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Семён Фёдорович Безрук родился 17 апреля 1899 года в городе Белополье (ныне — Сумская область Украины). В 1919 году был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской и советско-польской войн. После её окончания продолжал службу на командных должностях. Принимал участие в советско-финской войне. С 1939 года возглавлял 2-й отдел Управления начальника артиллерии Красной Армии, одновременно будучи заместителем начальника артиллерии.

В сентябре 1941 года Безрук был назначен на должность командующего артиллерией 8-й армии. В период обороны Ленинграда проявил себя как грамотный руководитель артиллерийских соединений. Сумел организовать применение орудий в стрельбе прямой наводкой, разрушая и уничтожая огневые точки противника, скопления его боевой техники и живой силы. Армейская артиллерия под командованием генерала Безрука сыграла важную роль в операции по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года и в последующих оборонительных сражениях. Сам он постоянно находился в частях, лично организовывая взаимодействие между артиллерией, пехотой и другими родами войск.

В сентябре 1943 года Безрук был назначен командующим артиллерией 55-й армии, а в 1944 году — командующим артиллерией 19-й армии. С боями дошёл от Ленинграда до Восточной Померании, неизменно умело организуя боевую работу подчинённых ему частей.

После окончания войны продолжал службу в Советской Армии, командовал артиллерией 13-й армии. Умер в Харькове 13 января 1955 года, похоронен на городском кладбище № 2.

Награды 
 Орден Ленина (21 февраля 1945 года);
 3 ордена Красного Знамени (10 ноября 1941 года, 3 ноября 1944 года, 15 ноября 1950 года);
 Орден Кутузова 2-й степени (7 октября 1943 года);
 2 ордена Суворова 2-й степени (2 ноября 1944 года, 10 апреля 1945 года);
 Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (31 мая 1945 года);
 Орден Красной Звезды (22 февраля 1938 года);
 Медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья» и другие медали.

Литература 
 Соловьёв Д. В. Военачальники Великой Отечественной войны — уроженцы Московской губернии. Т. 1. — ЛитРес.

Ссылки 
 Наградной лист с представлением к ордену Красного Знамени. ОБД «Подвиг народа».
 Наградной лист с представлением к ордену Богдана Хмельницкого 1-й степени. ОБД «Подвиг народа».

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова